Ой, то не вечер… — козацька народна пісня. Також відома під назвою «Сон Степана Разіна». Співається від імени козака, який переповідає свій віщий сон.

Федір Ємельяненко, борець дзюдо українського походження, спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв, «Найкращий боєць десятиріччя» у важкій ваговій категорії та незалежно від вагових категорій за версією видання «» (2000—2010 роки) традиційно виходить на бій у її супроводі.

Текст

Примітки

Посилання 
 КАЗАЧЬЯ ПРИТЧА «СОН СТЕНЬКИ РАЗИНА» (Ой, да не вечер, да не вечер…)

Російськомовні пісні
Російські народні пісні
Козацькі пісні